El Consejo Estudiantil Universitario (CEU) fue creado en octubre de 1986 por los estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fue la forma de organización estudiantil en la más importante universidad pública de América Latina, y una de las más grandes del mundo, para resistir un intento de reformas estructurales y académicas que propuso el entonces rector de la institución Jorge Carpizo MacGregor, mediante el documento denominado Fortaleza y debilidad de la UNAM. Estas propuestas buscaron ser uno de los primeros esfuerzos para solucionar algunas de las deficiencias y atrasos característicos en la educación superior pública en México y en América Latina, en conjunto con lo realizado en Chile desde una perspectiva que apostaba por la disminución de los aparatos públicos y los derechos sociales.

Objetivos 

Siendo la UNAM la institución educativa y de investigación científica de carácter público más importante y antigua de México, fue parte de los procesos de definición política y social del país. Según la postura de los estudiantes del CEU, el carácter público de la "máxima casa de estudios" se ponía en riesgo con el intento de las autoridades universitarias de eliminar la gratuidad imponiendo un aumento en las colegiaturas y eliminando el llamado "pase automático" del bachillerato a la licenciatura, lo que atentaba en contra de los intereses de los jóvenes que gozarían de este derecho. El CEU siempre planteó la necesidad de crear más oportunidades educativas para los miles de jóvenes que desde entonces quedaban fuera de la educación media superior y superior en México, así como el aumento de los presupuestos públicos destinados a la enseñanza universitaria.   

El CEU fue un movimiento de masas, el más importante desde 1968 en México, que al final triunfó en su empeñó de echar abajo el llamado "plan Carpizo", tras un amplio diálogo público, importantes manifestaciones callejeras y una huelga en 1987, anteponiendo a cambio un proceso de reformas. Estas reformas fueron postergadas -en parte- hasta la celebración del Congreso Universitario de 1990, el cual fue la salida propuesta por el movimiento estudiantil como solución al conflicto.

El CEU existió como tal hasta principios de 1999. Antes fue determinante en la movilización social que se dio en otro gran momento de la democratización de México: el movimiento encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, amplios sectores organizados de la sociedad y varios partidos de izquierda para sacar al PRI del gobierno, el cual fue detenido con un enorme fraude electoral y que derivó en el nacimiento del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Posteriormente, el CEU encabezó otros movimientos estudiantiles para defender la gratuidad y en la UNAM en 1992, 1995 y 1997.

Extinción 

Las contradicciones entre los integrantes del CEU partidarios de una visión de izquierda democrática y sectores del mismo movimiento con una visión más "radical", llevaron a que el CEU como forma de organización dejará de existir oficialmente para la Universidad dentro del marco contextual del conflicto universitario ocurrido en 1999 y 2000, durante el cual se dio una larga y compleja huelga estudiantil dirigida por el llamado "Consejo General de Huelga" (CGH), la cual duró casi un año y que terminó con la entrada de la policía federal al campus universitario. El motivo de este conflicto fue el intento de cobro de colegiaturas, entre otras reformas consideradas antidemocráticas por la comunidad estudiantil, por parte del entonces rector Francisco Barnés de Castro. Barnés se vio obligado a renunciar tras negarse a dialogar con los estudiantes huelguistas y no ser capaz de encontrar una solución a lo que fue la confrontación política más grave en la historia de la UNAM. Fue sustituido por el exsecretario de salud,  Juan Ramón de la Fuente, quien encamina un plebiscito para concluir la huelga, que rechazaría el CGH. Tras el plebiscito, a comienzos del 2000s, el gobierno federal toma la decisión de introducir la Policía Federal Preventiva (PFP) para recuperar las instalaciones tomadas por los huelguistas, con lo cual, concluye nueve meses de paro estudiantil. 

Al término de la huelga, la imagen de la universidad queda denigrada, lo cual, afecto a miles de egresados para pedir trabajo. Al mismo tiempo, los semestres se acortaron y varios estudiantes no concluyeron el bachillerato o licenciatura el tiempo estipulado por la universidad. A raíz de esta huelga de 1999, las generaciones de estudiantes, ya no les interesara hacer nuevos movimientos, sin embargo, varios puntos del pliego petitorio fueron aprobados por el consejo universitario como no el cobro excesivo de cuotas y aplicaciones de exámenes por la propia universidad.

Dirigentes 
Los principales dirigentes del CEU fueron a lo largo de más de diez años:
(1986-1990) 
Imanol Ordorika (Facultad de Ciencias)
Carlos Imaz (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales)
Antonio Santos Romero (Facultad de Filosofía y Letras)
Guadalupe "La Pita" Carrasco (Facultad de Ciencias)
Claudia Sheinbaum Pardo (Facultad de Ciencias)
Carlos Enrique Estrada Meraz
Oscar Moreno Corzo
Andrea González (Facultad de Medicina)
Hugo López Gatell (Facultad de Medicina)
Martí Batres
Luis Alberto Alvarado (ENEP Acatlán)
Alberto García Ponce (ENEP Acatlán)
Federico Martínez (ENEP Acatlán)
Adrián Gurza (ENEP Acatlán)
Rafael Ocampo Caballero (ENEP Acatlán)
Roberto López (ENEP Acatlán)
Melchor Negrete Silva (ENEP Acatlán)

(1990- 1998)
Inti Muñoz Santini
Higinio Muñoz
Leticia Contreras
Argel Gómez
Adolfo Llubere
Fernando Belaunzarán
Alfredo Velarde
(1998- 2000)
Rodrigo Figueroa
Bernardo Bolaños Guerra

Andrés Pérez Espinosa 
Ivan Mendoza

Referencias 

Organizaciones políticas
Organizaciones estudiantiles de la Universidad Nacional Autónoma de México
Manifestaciones y protestas en la Universidad Nacional Autónoma de México